Архиепархия Тривандрума () — архиепархия Сиро-маланкарской католической церкви c центром в городе Тируванантапурам, Индия. В митрополию Тривандрума входят епархии Мартандома, Мавеликары, Патанамтитты. Кафедральным собором архиепархии Тривандрума является церковь Пресвятой Девы Марии.

История 

11 июня 1932 года Римский папа Пий XI выпустил апостольскую конституцию Christo pastorum Principi, которой учредил епархию Тривандрума Сиро-маланкарской католической церкви.

16 декабря 1996 года епархия Тривандрума передала часть своей территории для возведения новой епархии Мартандома.

10 февраля 2005 года епархия Тривандрума была возведена в ранг верховной архиепархии Сиро-маланкарской католической церкви.

2 января 2007 года и 25 января 2010 года архиепархия Тривандрума передала часть своей территории для возведения новых епархий Мавеликары и Патанамтитты.

Ординарии архиепархии 
 епископ Гивергис Мар Иваниос (11.06.1932 — 15.07.1953);
 епископ Бенедикт Мар Грегориос (27.01.1955 — 10.10.1994);
 архиепископ Cyril Baselios Malancharuvil (6.11.1995 — 18.01.2007);
 кардинал Баселиос Клеемис Тоттункал  (10.02.2007 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Апостольская конституция Christo pastorum Principi , AAS 24 (1932), стр. 289

Ссылки 
 Информация  

Тривандрум (сиро-маланкарская)
Епархии Сиро-маланкарской католической церкви